Исагаондоа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Аойс. Занимает площадь 59,63 км². Население — 175 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Izagaondoa

Муниципалитеты Наварры